Zausopsis är ett släkte av kräftdjur. Zausopsis ingår i familjen Harpacticidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Hoppkräftor
Zausopsis